Fredriksberg eller Frederiksberg kan syfta på:

Fredriksberg

Finland
 Fredriksbergs järnvägsstation – tidigare namn på Böle järnvägsstation i Helsingfors

Norge
 Fredriksberg fort – ett fort i Bergen

Sverige
 Fredriksberg – en tätort i Ludvika kommun
 Fredriksberg västra – en av SCB definierad och namnsatt tätort som omfattar bebyggelse i västra delen av Fredriksberg i Säfsnäs distrikt
 Fredriksberg östra – en av SCB definierad och namnsatt tätort som omfattar bebyggelse i östra delen av Fredriksberg i Säfsnäs distrikt
Fredriksberg, Malmö – ett industriområde i stadsdelen Fosie, Malmö
Fredriksbergs herrgård, Oskarshamn  – en herrgård i Oskarshamn
Fredriksbergs kyrka – en kyrkobyggnad i Falköping, som tillhör Falköpings församling
 Fredriksbergs skola – en skola i Vretstorp
 Fredriksberg, Nacka kommun – ett område på Kvarnholmen i Nacka kommun
 Fredriksberg, Ronneby - stadsdel i Ronneby

Frederiksberg i Danmark
Frederiksbergs kommun – en kommun som omfattar stadsdelen Frederiksberg
Frederiksberg – en stadsdel inom Köpenhamns storstadsområde
Frederiksbergs slott – ett slott i Frederiksberg
Frederiksberg, Sorø – en tätort i Sorø kommun